Akte bezeichnet:

 Akte, eine Sammlung von Dokumenten
 Akte (Guatemala), eine archäologische Fundstätte bei Motul de San José in Guatemala

mehrere Fernsehsendungen auf Sat.1:
 Akte – Reporter kämpfen für Sie, Reportagemagazin mit Claus Strunz (seit 1995)
 Akte Schicksal, Magazin mit Ulrich Meyer (2009)
 ErmittlungsAKTE - Dem Verbrechen auf der Spur, Krimi-Magazin mit Ulrich Meyer (seit 2010)
 Akte Thema - Wissen was zu tun ist, Magazin mit Ulrich Meyer (seit 2011)

in der antiken Geografie:
 der östliche Ausläufer der Halbinsel Chalkidiki, heute Athos
 Leuke Akte, Vorgebirge an der libyschen Küste
 Kale Akte, Stadt auf Sizilien

Siehe auch:
 Akte One
 Die Akte
 Akt
 Agthe
 Agde (Begriffsklärung)